convertibele peso, tot 2021 een van de twee munteenheden van Cuba, met ISO-code CUC
 CUC, genetische code voor de aanmaak van leucine, zie codon
 CUC (sculptuur), kunstwerk van Jaume Plensa; cuc is Catalaans voor worm
 Cuc (rivier) of Rio Cuc, rivier in Brazilië
 Cúc, Vietnamees toponiem: 'rand', 'grens' of 'uiterste'
 Cuc (kaas), uit de Italiaanse regio Friuli-Venezia Giulia

Organisaties 

 Computer Uitwijk Centrum, voormalig datacentrum in Lelystad
 CUC Broadcasting, voormalig Canadees mediabedrijf
 CUC International, voormalig Amerikaans bedrijf in postorders en e-commerce, ondergegaan in enorme boekhoudfraude
 Luchthaven Camilo Daza, in Cúcuta (Colombia), met IATA-code CUC

Personen 

 Dumitru Cuc (1928 – 2019), Roemeens worstelaar
 Ovidiu Cuc (1973), Roemeens voetballer
 Răzvan Cuc (1983), Roemeens politicus